IIHF Verdensmesterskabet 2019 er den højeste række ved VM i ishockey og består af de bedste hold.

Værtsland 

Ansøgningsfristen for værtskabet udløb i september 2014, og to lande havde ansøgt om værtskabet:
  Schweiz
  Slovakiet (Bratislava og Košice)

Schweiz havde tidligere været VM-værtsland otte gange: 1935, 1939, 1953, 1961, 1971, 1990, 1998 og senest i 2009. Som selvstændigt land havde Slovakiet blot én gang tidligere arrangeret VM: i 2011, men Bratislava var også en af værtsbyerne, da Tjekkoslovakiet arrangerede VM i 1959 og 1992.

Den 12. januar 2015 meddelte IIHF imidlertid, at Schweiz havde trukket sin ansøgning om værtskabet tilbage for i stedet at søge om værtskabet for VM i 2020, hvilket efterlod Slovakiet som eneste tilbageværende ansøgerland. Den 15. maj 2015 blev Slovakiet officielt tildelt værtskabet for turneringen.

Arenaer 
 Ondrej Nepela Arena
 Steel Arena

Seedning
Seedningen i den indledende runde var baseret på IIHF's verdensrangliste fra 2018, ved slutningen af VM i ishockey 2018. Den 22. maj 2018 annoncerede IIHF og den lokale organisationskomite grupperne, hvor Slovakiet og Norge byttede pladser, sådan at Slovakiet skulle spille i Košice, og Tjekkiet og Østrig skulle spille i Bratislava.

Gruppe A (Košice)
 (1)
 (4)
 (5)
 (8)
 (10)
 (12)
 (13)
 (22)

Gruppe B (Bratislava)
 (2)
 (3)
 (6)
 (7)
 (9)
 (11)
 (17)
 (19)

Indledende runde 
I hver pulje spiller de otte hold en turnering alle mod alle. De fire bedste hold i hver gruppe går videre til kvartfinalerne, mens holdene der ender på ottendepladserne i de to puljer rykker ned i 1. division gruppe A. 

Schweiz kan dog ikke rykke ned, eftersom de er værtsland for VM i 2020. Hvis Schweiz skulle ende på ottendepladsen i den indledende pulje, vil den dårligste syver rykke ned.

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra hver af de to indledende grupper.

Samlet rangering

Medaljevindere

Hædersbevisninger

MVP 

??? blev af medierne valgt som mesterskabets mest værdifulde spiller.

Bedste spillere 

Valgt af turneringsledelsen.

All star-hold 

Valgt af medierne.

Referencer 

2019
Ishockey i 2019